Chester kan syfta på

 Chester City FC – en fotbollsklubb

Personer med namnet Chester 
Chester är även ett anglosaxiskt mansnamn, samt ett efternamn.
Chester Bennington, sångare i det amerikanska bandet Linkin Park
Chester A. Arthur, USA:s president 1881-1885
Chester W. Nimitz, amerikansk amiral

Fiktiva figurer
 Chester McFelslag (originalnamn Chester McBadbat), fiktiv figur i Fairly Odd Parents
 Chester (seriefigur), i Tintin

Geografi

Kanada 

 Chester, Nova Scotia, ort,

Storbritannien 

 Chester, stad i Cheshire, England, 
 Chester (distrikt), ett före detta distrikt i Cheshire, England

USA 

 Chester, Arkansas, Crawford County, 
 Chester, Georgia, Dodge County, 
 Chester, Illinois, countyhuvudort, Randolph County, 
 Chester, Maryland, Queen Anne's County, 
 Chester, Oklahoma, Major County, 
 Chester, Pennsylvania, ort, Delaware County, 
 Chester, South Carolina, countyhuvudort, Chester County, 
 Chester, Texas, Tyler County, 
 Chester, Virginia, Chesterfield County, 
 Chester, Iowa, ort, Howard County, 
 Chester, Massachusetts, ort, Hampden County, 
 Chester, Maine, Penobscot County, 
 Chester, Nebraska, Thayer County, 
 Chester, New Hampshire, ort, Rockingham County, 
 Chester, New Jersey, Morris County, 
 Chester, New York, Orange County, 
 Chester, South Dakota, Lake County, 
 Chester, Vermont, ort, Windsor County, 
 Chester, West Virginia, Hancock County, 
 Chester, Kalifornien, Plumas County, 
 Chester, Montana, countyhuvudort, Liberty County, 
 Chester, Connecticut – en ort

Se även
 Earl av Chester – en till titel av Prinsen av Wales
 HMS Chester – flera

Chester
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar